Ранчо Ларедо има више значења:

 Ранчо Ларедо (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ларедо (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику